Saint-Angel, commune française de l'Allier
 Saint-Angel, commune française de la Corrèze
 Saint-Angel, ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui connue sous le nom de Sceau-Saint-Angel
 Saint-Angel, commune française du Puy-de-Dôme

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France